Gaticos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Antirrhinum barrelieri; o
 el nombre común de la planta Fumaria capreolata.